Feuß ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Feuß (* 1952), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Hans-Jürgen Feuß (* 1941), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Rudolph Feuß (1862–1945), Bremer Pädagoge und Senator